Sandu kan syfta på:

Geografi

Gambia 

 Sandu (distrikt), Upper River,

Kina 

 Sandu Shuizu Zizhixian, härad, Guizhou, 
 Sandu (socken i Kina, Zhejiang), 
 Sandu (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Sandu (socken i Kina, Guizhou), 
 Sandu, Qiannan – ett härad i Guizhou-provinsen i Kina;
 Sandu, Ningde – en småort i Fujian-provinsen;

WP:Projekt Kina
Robotskapade Kinaförgreningar